Akraka ist der Familienname folgender Personen:
 Maria Akraka (* 1966), schwedische Leichtathletin
 Smart Akraka (1934–2016), nigerianischer Sprinter